Phillipsburg steht für:

 Phillipsburg (Colorado), Ort im Jefferson County, Colorado
 Phillipsburg (Georgia), Census-designated place im Tift County, Georgia
 Phillipsburg (Kansas), Stadt im Phillips County, Kansas
 Phillipsburg (Kentucky), Ort im Marion County, Kentucky
 Phillipsburg (Missouri), Ort im Laclede County, Missouri
 Phillipsburg (New Jersey), Ort im Warren County, New Jersey
 Phillipsburg (New York), Ort im Orange County, New York
 Phillipsburg (Ohio), Ort im Montgomery County, Ohio
 Phillipsburg (Texas), Gemeindefreies Gebiet im Washington County, Texas

Siehe auch:

 Phillipsburg Township
 Philippsburg (Begriffsklärung)
 Philipsburg (Begriffsklärung)